Пеньево — название населённых пунктов:

Россия 
 Пеньево — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Пеньево — деревня в Печорском районе Псковской области.